Buss steht für:

 Buss, Familienname
 Buss (Insel), fiktive Insel, die auf Karten vom 16. bis zum 19. Jahrhundert verzeichnet wurde
 Buss Fertiggerichte GmbH, deutsches Unternehmen in Ottersberg, siehe Heristo
 Buss Group, Hamburger Unternehmensgruppe
 Albert Buss & Cie., Schweizer Stahlbau- und Maschinenbau-Unternehmen

buss steht für:

 Bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe e. V., bis 2022 der Name des Bundesverband Suchthilfe

Siehe auch:

 Bus
 Buse
 Buß
 Busse

Abkürzung